Орден Знамени Труда (), так же Орден «Знамя Труда» — государственная награда Польской Народной Республики.

История 
Орден Знамени Труда был учрежден Сеймом Народной Польши 2 июля 1949 года в ознаменование выдающихся заслуг трудящихся в деле строительства социализма.

Орденом Знамени Труда награждались как отдельные граждане, так и трудовые коллективы, предприятия и учреждения, а также города и воеводства Польши.

Орден имел две степени. Высшей степенью являлся орден Знамени Труда I степени. В каждом классе награждение могло быть произведено неоднократно.

Право награждения орденом Знамени Труда до 21 июля 1952 года принадлежало Президенту Республики. С 21 июля 1952 года это право перешло к Совету Министров ПНР.

Особые правила награждения орденом Знамени Труда были предусмотрены относительно работников горнодобывающей промышленности. Так, за 20-летний (со времени освобождения Польши, то есть с 1944 года) непрерывный и плодотворный труд на шахтах, рудниках и карьерах, рабочие, инженеры и техники награждались орденом Знамени Труда II степени, а за 25-летний труд — орденом Знамени Труда I степени.

Первое награждение орденом Знамени Труда состоялось 22 июля 1949 года: в этот день орденом I степени наградили 95 раз, II степени — 246 раз. Награждения продолжались до 1991 года. 16 октября 1992 года орден был упразднён.

Положение 
Награждение орденом Знамени Труда производилось:
 за достижение высокой производительности труда, выпуск продукции высокого качества;
 за новаторство в труде, ценные изобретения и рационализаторские предложения, активное участие в освоении и использовании новой техники и прогрессивных технологий;
 за высокие производственные показатели, систематическое перевыполнение норм выработки и планов;
 за выдающиеся достижения в области развития народного хозяйства, науки и культуры, просвещения и здравоохранения, спорте;
 за особо плодотворную государственную и общественную деятельность;
 за заслуги по повышению боеспособности Войска Польского и обороноспособности страны.

Описание знака 

Знак ордена Знамени Труда имеет вид слегка выпуклой с обеих сторон пятиконечной звезды, лучи которой расширяются к концам. Лучи звезды с лицевой стороны покрыты эмалью белого цвета. С оборотной стороны лучи звезды гладкие, полированные.

В промежутках между лучами эмалевой звезды расположены пять пучков лучей, выступающих из-под центрального медальона. С лицевой стороны лучи выполнены в виде пирамидальных граней, с оборотной стороны — в виде полированных граней.

Расстояние между концами противолежащих лучей звезды 43 мм.

Ширина луча у основания 14 мм.

В центральной части звезды с лицевой стороны помещен круглый медальон, покрытый эмалью темно-синего цвета. Диаметр медальона 17 мм. Медальон окантован выступающим бортиком. В центре медальона помещено рельефное изображение рабочего, держащего в правой руке знамя, а в левой — молот. Полотнище знамени, покрытое эмалью рубиново-красного цвета, выступает за пределы круга и прикрывает вертикальный луч эмалевой звезды.

Высота фигуры рабочего 14 мм. Высота древка 23 мм. Длина рукояти молота 7 мм. Ширина бортика, опоясывающего медальон 1 мм.

На оборотной стороне ордена в рамке, окантованной бортиком, помещена монограмма выпуклыми буквами «PRL». Диаметр рамки 17 мм. Ширина бортика 1,5 мм.

У ордена Знамени Труда I степени все детали, не покрытые эмалью, позолоченные. Орден Знамени Труда II степени полностью посеребренный.

При помощи ушка и кольца орден Знамени Труда крепится к ленте.

Орден Знамени Труда носится на левой стороне груди на шелковой муаровой ленте красного цвета с двумя продольными коричневыми полосками по бокам. Ширина ленты 36 мм, ширина полосок 3 мм каждая. Расстояние от края ленты до полоски 3 мм.

Статистика награждённых 
По данным Управления государственных наград Канцелярии Государственного Совета и Управления наград Канцелярии президента Польши орденом Знамени Труда наградали:
 I степень — 8011 раз в 1949—1989 годах и 974 раза после 1989 года,
 II степень — 258 876 раз в 1949—1989 годах и 14 394 раза после 1989 года;
Всего — 282 255 награждений.

По другим данным, состоялось 162 299 награждений орденом Знамени Труда, в том числе 1113 коллективных.

Коллективные награждения 
I степень
Города:
 Влоцлавек (1966)
 Пабьянице (1966)
 Пётркув-Трыбунальски (1967)
 Катовице (1974)
 Свидница (1974)
 Хожув (1974)
 Эльблонг (1974)
 Констанцин-Езёрна (1975)
 Прушков (1975)
 Забже (1978)
 Сосновец
 Ясло
Соединения Народного Войска Польского:
  (1975)
  (1975)
  (1975)
  (1983)
Предприятия:
 Государственная строительная компания «» (1949)
  в Сталёва-Воля (1974)
 Порт Щецин (1974)
  в Гданьске (1976)
 Государственная судоходная компания «Польское морское судоходство» (1976)
 Государственная судоходная компания «Польские океанские линии» (1976)
 Порт Гдыня (1976)
  в Гдыне (1976)
 Типография «» в Варшаве (1976)
 Хлопкопрядильная фабрика «» в Андрыхуве (1976)
  в Мелеце (1978)
 Автобусный завод «Autosan» в Саноке (1980)
Учебные заведения СССР:
 Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил СССР им. К. Е. Ворошилова (1973)
 Военно-воздушная академия им. Ю. А. Гагарина (1973)
 Военно-морская академия им. А. А. Гречко
Учебные заведения ПНР:
 Лодзинский технический университет (1976)
  (1983)
Учреждения культуры:
  им. С. Монюшки в Познани (1953)
 Польский театр им. А. Шифмана в Варшаве (1953)
  в Бытоме (1955)
Организации:
 Ансамбль народного танца «» им.  в Лодзи (1967)
 Союз польских харцеров (1973)
Периодические издания:
 Газета «Трибуна народа»
 Газета «Солдат Свободы» (1976)
 Газета «»
 «» автобусного завода «Autosan» в Саноке

II степень
Города:
 Ломжа (1974)
 Хайнувка (1974)
Сёла:
  Злотувского повята  (1966)
Соединения Народного Войска Польского:
  (1978)
  (1979)
Предприятия:
  в Сосновце (1949)
  в Кельце (1976)
  в Крапковице (1976)
  в Прушкове (1977)
 Электромеханический завод «PREDOM-ZELMER» им.  в Жешуве (1978)
  в Познани (1987)
Учебные заведения:
 Белостокский  (1968)
  гражданской милиции в Слупске (1974)
  (1975)
 Гданьский медицинский университет (1976)
  в Варшаве (1976)
  в Катовице (1976)
  (1980)
Учреждения культуры:
 Новый театр в Лодзи (1950)
Организации:
 Государственный ансамбль народной песни и танца «» (1953)
 Ансамбль народного танца «» им.  в Лодзи (1955)
 Ассоциация спортивных клубов «» (1976)
Периодические издания:
 Газета «» (1976)

Примечания 

Знамя Труда
Награды ПНР